Энтони Бовилье (; 8 июня 1997, Сорель-Трейси, Квебек, Канада) — канадский хоккеист, левый нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

Карьера 
Бовилье был выбран на входящем драфте для новичков QMJHL в 1-м раунде под общим 2-м номером клубом «Шавиниган Катарактез». В следующем сезоне 2014/15 благодаря своей выдающейся игре он был вызван на матч всех звёзд среди топ проспектов CHL, где был капитаном команды Cherry. В том сезоне Энтони также был вызван на матч всех звёзд QMJHL.

23 октября 2015 года Бовилье подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», который выбрал его на драфте 2015 года в 1-м раунде под общим 28-м номером. 13 октября 2016 года он сыграл свой первый матч в НХЛ и в нём же набрал свой первый балл за результативность, отдав голевую передачу. 18 октября 2016 года он забил свой первый гол в НХЛ в ворота голкипера Аарона Делла из «Сан-Хосе Шаркс».

15 ноября 2018 года Бовилье сделал свой первый хет-трик в карьере НХЛ в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», благодаря этому «островитяне» победили со счётом 7-5. 28 августа 2019 года подписал новый двухлетний контракт с «Айлендерс» со средней зарплатой в 2,1 млн долларов в год.

30 января 2023 года Энтони был обменян в «Ванкувер Кэнакс» на нападающего Бо Хорвата.

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»